Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш з рахунком 6–2, 7–6(8–6).

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Drawsheet 

Тур WTA 1991
Virginia Slims of Palm Springs, одиночний розряд